Municipio de Daneville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Daneville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Daneville (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.